Манхэ́ттен-Бич () — населённые пункты в США:

 Манхэттен-Бич — район в Бруклине (штат Нью-Йорк)
 Манхэттен-Бич — город в штате Калифорния
 Манхэттен-Бич — город в штате Миннесота
 Манхаттан-Бич — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.

См. также 
 :en:Manhattan Beach (march) — марш Джона Филипа Сузы